

Santas da Igreja Católica 
 Matilde de Ringelheim (890-968)
 Matilde de Hackeborn (1241-1299)

Brasil 
 Santa Matilde (Conselheiro Lafaiete) — bairro
 Santa Matilde (automóvel) — automóvel esportivo produzido pela Companhia Industrial Santa Matilde
 Companhia Industrial Santa Matilde — indústria metalúrgica